Das XII Torneo Internacional PSA Sporta 2019 fand vom 29. Mai bis 2. Juni 2019 in der guatemaltekischen Hauptstadt Guatemala-Stadt statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2018/19 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Bronze.

Vorjahressieger war Miguel Ángel Rodríguez, der das Turnier erneut gewann. Im Finale setzte er sich gegen Diego Elías mit 10:12, 13:11, 11:5 und 11:9 durch.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 24 Spielern. Die acht besten Spieler wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 52.500 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf thesquashsite.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2018/19
2019
Squashturnier in Guatemala-Stadt